Nantou ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Landkreis Nantou (南投縣) der Republik China auf Taiwan; 
 dessen Hauptstadt, die Kreisstadt Nantou (南投市); 

 die Großgemeinde Nantou (南头镇) der bezirksfreien Stadt Zhongshan in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Nantou (Zhongshan);
 das Straßenviertel Nantou (南头街道) des Stadtbezirks Nanshan der Stadt Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Nantou (Nanshan).